Тискујтун има више значења:

 Тискујтун (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тискујтун (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику